Birkin peut faire référence à :

Patronyme 
 Andrew Birkin (né en 1945), acteur, scénariste, réalisateur et producteur britannique, frère de Jane Birkin ;
 Jane Birkin (née en 1946), actrice et chanteuse anglo-française, installée en France depuis la fin des années 1960 ;
 John Birkin, réalisateur et producteur britannique ;
 Tim Birkin (1896–1933), pilote automobile britannique ; 
 William Birkin, personnage de la série de jeux vidéo Resident Evil.

Toponyme
 Birkin, village anglais, dans le Yorkshire du Nord ;

Divers
Birkin Tree, groupe italien jouant de la musique irlandaise ;
le sac Birkin, modèle de sac à main pour femme de la maison française Hermès.
Birkin est un constructeur automobile.